Cerdeira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cerdeira (Arganil)
 Cerdeira (Sabugal)
 Cerdeira (Lousã)